Motociklistična Velika nagrada ZDA 1990 je bila druga dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 8. aprila 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990